James Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 James Township (Arkansas)
 James Township (Iowa)
 James Township (Michigan)

Siehe auch:
 St. James Township